Offoy ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Offoy (Oise)
 Offoy (Somme)